Premijer Liga (2022/2023) (znana jako M:tel Premier League ze względów sponsorskich)
jest 29. edycją rozgrywek ligowych najwyższego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach bierze udział 12 zespołów. 
Sezon rozpoczął się 15 lipca 2022, a zakończy 28 maja 2023.
Obrońcą tytułu jest drużyna Zrinjski Mostar.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Stan na 2023-03-12. Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2022 w Bośni i Hercegowinie
2023 w Bośni i Hercegowinie